Felipe III, duque de Borgoña, llamado “Felipe el Bueno” (; Dijon,  - Brujas, ), fue llamado también Gran Duque de Occidente,  por la amplitud de los territorios bajo la influencia del Ducado, lo que incluía los Países Bajos.

Biografía 
Era hijo de Juan I Sin Miedo y Margarita de Baviera-Straubing, y bisnieto del rey Juan II de Francia, de la dinastía Valois. Heredó el título ducal tras el asesinato de su padre a manos de secuaces del delfín Carlos. Este hecho motivó que Felipe tomase partido definitivo por Enrique V de Inglaterra y fuese uno de los artífices del Tratado de Troyes, por el cual el Delfín quedaba desheredado, Enrique se casaba con una hija de Carlos VI (hermana por tanto del Delfín) y la corona de Francia pasaría al soberano inglés.

Felipe el Bueno fue un gran defensor de la cultura e impulsor de la prosperidad en el Ducado de Borgoña. En 1429 fundó la Orden del Toisón de Oro.
En 1435, cuando el declive inglés era más que notorio por el Tratado de Arras, Felipe se reconcilió con Carlos VII, por lo que combatió a sus antiguos aliados.

Carlos VII le fue generalmente hostil, sobre todo cuando el delfín Luis (futuro Luis XI) se refugió en la corte de Felipe, de 1456 a 1461, por haberse rebelado contra su padre. "Mi primo el de Borgoña no sabe lo que hace, -dijo Carlos VII- está alimentando al zorro que se comerá a sus gallinas".

Felipe estaba preocupado por la política en sus propios territorios y rara vez estaba directamente envuelto en la Guerra de los Cien Años, a pesar de que jugó un papel en una serie de periodos, como la campaña contra Compiègne, durante la cual sus tropas capturaron a Juana de Arco en 1430.

El ducado no tenía ninguna capital fija y movía la Corte por varios palacios situados en las principales ciudades, como Bruselas, Brujas o Lille. Realizaba fiestas y otras celebraciones y los hombres que pertenecían a su Orden habitualmente participaban en eventos por todo el territorio como torneos de caballería. En 1454 durante una fiesta llamada Banquete del Faisán, planeó organizar una cruzada contra los otomanos, pero el plan nunca se llevó a cabo. Entre 1444 y 1446 gastó el 2% de la riqueza ingresada por el Ducado en adquirir ropajes de seda y telas de oro a un único mercader, Giovanni di Arrigo Arnolfini. Su Corte estaba considerada una de las más espléndidas de Europa y estaba aceptada como de buen gusto y a la moda, lo que ayudó a la economía del Ducado, ya que los productos de lujo del Ducado de Borgoña, generalmente del feudo de Holanda, se consideraban muy elegantes y estaban muy solicitados por las élites de Europa.

Familia

Matrimonio y descendencia 
Probablemente fue comprometido a la edad de 8 años con Micaela de Valois, hija del rey Carlos VI de Francia e Isabel de Baviera-Ingolstadt, el 28 de enero de 1405, mismo día que era proclamado conde de Charolais como heredero del duque de Borgoña. El matrimonio se llevó a cabo en junio de 1409.

Después de la muerte de Micaela en 1422, Felipe se casó con Bona de Artois, hija de Felipe de Artois y viuda de su tío Felipe II, conde de Nevers, en Moulins-Engilbert el 30 de noviembre de 1424. Bona en ocasiones es confundida con su tía biológica del mismo nombre y hermana de Juan «Sin Miedo», en parte debido a la dispensa papal requerida para el matrimonio, que no hacía distinción entre una tía por matrimonio y una tía biológica. Bona de Artois vivió solo un año después de que Felipe se casara con ella.

Felipe se casó por tercera vez con Isabel de Portugal, hija del rey Juan I de Portugal y Felipa de Lancaster, en Brujas el 7 de enero de 1430, después de un matrimonio por poderes el año anterior. Este matrimonio produjo tres hijos:

 Antonio (Bruselas, 30 de septiembre de 1430-Bruselas, 5 de febrero de 1432), conde de Charolais.
 José (24 de abril de 1432-después del 6 de mayo de 1432), conde de Charolais.
 Carlos (10 de noviembre de 1433-5 de enero de 1477), conde de Charolais y sucesor de Felipe como duque de Borgoña, conocido como «Carlos el Temerario».

Felipe también tuvo al menos dieciocho hijos ilegítimos de varias de sus 24 amantes documentadas, de las cuales estas son los más conocidos:

 Cornelio (c. 1420-1452), capitán general / gobernador de Luxemburgo, muerto en la batalla de Bazel (1452).
 Antonio (1421-1504), señor de La Roche, Sainte-Menehould, Guînes, señor de Crèvecoeur y Beveren.
 David (c. 1427-1496), obispo de Therouanne y obispo de Utrecht.
 Ana (c. 1435-1508), institutriz de María de Borgoña, se casó con Adrián de Borssele y más tarde con Adolf de Cleves, señor de Ravenstein.
 Rafael (c. 1437 - 1508), abad de la Abadía de Saint-Bavo en Gante y de la Abadía de San Pedro en Oudenburg.
 Balduino (c. 1446 - 1508), señor de Fallais, Peer, Boudour, Sint-Annaland, Lovendegem, Zomergem en Fromont.
 Felipe (1464-1524), obispo de Utrecht.

Cornelio y Antonio fueron sus hijos bastardos favoritos y sucesivamente llevaron el título de Grand bâtard de Bourgogne (), primero Cornelio y después de su muerte, Antonio.

Ancestros

Referencias

Fuentes 

 
 
 

Duques de Borgoña del siglo XV de la casa de Valois
Condes de Holanda
Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro
Miembros de la Orden de la Jarretera
Condes de Borgoña
Casa Condal Palatina de Borgoña
Margraves de Namur
Duques de Limburgo
Duques de Luxemburgo
Condes de Artois
Nacidos en Dijon
Duques de Brabante del siglo XV